est la formule brute de plusieurs isomères.

 Acide
 acide butanoïque, numéro CAS 
 acide 2-méthylpropanoïque ou acide isobutyrique ou acide isobutanoïque, numéro CAS 

 Ester
 formiate de propyle, numéro CAS 
 acétate d'éthyle, numéro CAS 
 propanoate de méthyle, numéro CAS 

 Aldol/cétol
 3-hydroxybutanal ou aldol, numéro , racémique
 (R)–3-hydroxybutanal, numéro CAS 
 (S)–3-hydroxybutanal, numéro CAS 
 4-hydroxybutanal ou γ-hydroxybutaldéhyde ou GHBAL, numéro 
 3-hydroxybutanone ou acétoïne, numéro CAS , racémique
 (R)–3-hydroxybutanone, numéro CAS 
 (S)–3-hydroxybutanone, numéro CAS 

 Cétone
 méthoxyacétone, numéro CAS 

 Composés hétérocycliques
 Dioxane
 1,2-dioxane, numéro CAS 
 1,3-dioxane, numéro CAS 
 1,4-dioxane, numéro CAS 
 3-hydroxytétrahydrofurane, numéro CAS 
 2-méthyl-1,3-dioxolane, numéro CAS